Тимофе́й Бори́сович Гуже́нко (15 февраля 1918, дер. Татариново, Орловская губерния — 10 августа 2008) — советский государственный деятель, министр морского флота СССР, Герой Социалистического Труда (1977).

Член ЦК КПСС (1976—1989), кандидат в члены ЦК (1971—1976), депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 8—11 созывов от Эстонской ССР.

Биография 
Родился 15 февраля 1918 года в деревне Татариново Малоархангельского уезда в семье сельского кузнеца.

В 1937 году с отличием окончил среднюю школу в посёлке на станции Ханжёнково.
В 1942 году окончил эксплуатационный факультет Одесского института инженеров водного транспорта, где в 1941 году вступил в ВКП(б).

Карьера до 1970 года 
После завершения обучения поступил на работу в Мурманский морской торговый порт. Был принят на должность сменного механика, позже стал начальником службы механизации. Постоянные налёты на Мурманский порт были связаны с противодействием приёмки грузов, прибывающих с Арктическими конвоями. Непрерывные бомбардировки вражеской авиации приводили к гибели докеров и ломали технику и сооружения. Служба механизации отвечала за скорейшее восстановление работоспособности разрушенных и поврежденных портовых механизмов. Большой вклад в эту работу внёс Т. Б. Гуженко.

5 октября 1943 года вышло Постановление № ГКО-4255 «О подготовке кадров массовых профессий для судов и предприятий Наркомморфлота СССР», которое было посвящено организации обучения матросов, кочегаров, машинистов, мотористов и радиооператоров в учебных заведениях системы трудовых резервов. С 1943 года Гуженко переведён преподавателем во Владивостокский морской техникум, но буквально через несколько месяцев он вернулся во фронтовой Мурманск.

С 1944 года был уже начальником отдела механизации порта, с 1945 года стал секретарём партийного бюро порта, с 1946 по 1949 годы — исполнял обязанности главного инженера порта. Из Мурманска отбыл в Ленинград для обучения в Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова, которую закончил в 1951 году.

В том же году отбыл на Дальний Восток, в Сахалинской области проработал почти десять лет. С 1951 года начальник Холмского морского порта (Холмск), с 1953 года переведён на должность начальника Корсаковского морского порта (Корсаков). В 1955 году занял должность начальника Сахалинского морского пароходства, став самым молодым начальником морского пароходства в СССР (37 лет).

В 1960 году переведён в Москву, где до 1962 года занимал должность начальника Управления кадров Министерства морского флота СССР. С 1962 по 1966 год на партийной работе в аппарате ЦК КПСС: заместитель заведующего Отделом транспорта и связи. В 1966 году вернулся в министерство на должность первого заместителя министра морского флота СССР.

Министерское кресло 
С 14 января 1970 по 27 сентября 1986 был министром морского флота СССР. Коллеги Т. Б. Гуженко сходились во мнении, что он был человеком неукротимой энергии. К моменту прихода на пост министра морского флота он был опытным специалистом и имел разработанную программу развития морского флота страны. Придя на пост морского министра, Т. Б. Гуженко добился её реализации. Для этого он собрал команду единомышленников, в том числе из Мурманского морского пароходства на работу в министерство прибыл начальник Ю. Г. Левин.

В 1971 году на XXIV съезде КПСС был избран кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР с 8-го по 11-й созывы (в 1970—1986 годах).

На момент занятия Т. Б. Гуженко министерского кресла морской флот СССР являлся дотационной отраслью.
В результате мероприятий по развитию морского флота он достаточно быстро стал одним из ведущих доноров народного хозяйства, в 1980-х годах Министерство морского флота СССР по объёму валютных поступлений поднялось на пятое место среди почти 80 отраслевых министерств. Т. Б. Гуженко поддерживал флот на передовом уровне и произвёл техническое переоснащение как флота, так и портовой инфраструктуры страны. При модернизации и в дальнейшей деятельности широко применялись лучшие достижения в области науки и техники. В связи с новыми реалиями флота организация управления морским транспортом была полностью перестроена. Торговый флот СССР полностью удовлетворял потребности страны во внутренних и внешнеторговых перевозках, занимал пятое место по тоннажу в мировом торговом флоте. В 1976—1989 годах Т. Б. Гуженко стал членом ЦК КПСС.

Особое внимание Т. Б. Гуженко уделял развитию экономики Арктики и арктического судоходства. Его заслугой стало создание мощного атомного ледокольного флота СССР. К моменту назначения его министром СССР имел один опытный атомный ледокол «Ленин», к моменту ухода Т. Б. Гуженко на пенсию флот имел четыре действующих атомохода и ещё четыре строились на верфях. В целях демонстрации политическому руководству страны возможностей атомного флота и экспериментального подтверждения возможности расширения судоходства по Северному морскому пути, Т. Б. Гуженко организовал первую в мире экспедицию надводного судна на Северный полюс. Сознавая, что это достаточно рискованное мероприятие, министр лично возглавил эту экспедицию, приняв таким образом на себя всю ответственность за её возможный провал. Экспедиция была готова и, как только 9 августа 1977 года он прибыл на борт атомохода Арктика, судно вышло из Мурманского порта.

Поход окончился полным триумфом: 17 августа 1977 года советская морская экспедиция на атомном ледоколе «Арктика» впервые в мировой истории достигла Северного полюса на надводном корабле. Поход на «верхушку планеты» и возвращение были произведены разными маршрутами без поломок и аварий в минимальные сроки. Успех этого похода способствовал ускоренному строительству атомного ледокольного флота, применение которого расширило период навигации в Северном Ледовитом океане почти на 100 суток ежегодно, а в ряде районов Арктики позволило опять-таки впервые в мире открыть круглогодичную арктическую навигацию.
В зону круглогодичной навигации вошли такие важнейшие арктические порты, как Дудинка, Игарка и Анадырь — места погрузки нефти в танкеры.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1977 года за выдающиеся заслуги в подготовке и осуществлении экспериментального рейса атомного ледокола «Арктика» в район Северного полюса и проявленные при этом мужество и героизм министру морского флота СССР Гуженко Тимофею Борисовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Согласно тому же указу Героями Социалистического Труда стали капитан атомного ледокола «Арктика» Ю. С. Кучиев, главный инженер корабля О. Г. Пашнин, старший мастер атомной паропроизводительной установки корабля Ф. Ф. Асхадуллин, член-корреспондент АН СССР Н. С. Хлопкин, все члены экипажа были награждены орденами и медалями, также был награждён начальник Мурманского морского пароходства В. А. Игнатюк, готовивший экспедицию Мурманске.

В отставке 
В сентябре 1986 года Т. Б. Гуженко был освобождён с поста министра. Официально — в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья, хотя здоровье всегда имел отменное и по меркам тогдашнего руководства был не очень стар (68 лет). Подлинной причиной его снятия с должности была катастрофа пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов» на рейде Новороссийска 31 августа 1986 года, повлёкшая гибель судна и большого числа людей на борту (погибло 423 человека из 1243 пассажиров и членов экипажа).

С сентября 1986 года — персональный пенсионер союзного значения, жил в Москве.

Скончался 10 августа 2008 года, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Память 

Его имя присвоено танкеру ледового класса, построенному по заказу группы компаний «Совкомфлот» и вступившему в строй в 2009 г.

В Музее морского флота в Москве хранятся реликвии, связанные с работой Т. Б. Гуженко на посту министра.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1977)
 Орден «За морские заслуги» (2003)
 4 ордена Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 2 медали «За трудовое отличие»
Ордена и медали иностранных государств.

Удостоен ряда почётных званий: «Почётный работник морского флота», «Нагрудный знак «Почётный полярник»».

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог на сайте Министерства транспорта Российской Федерации
 Расулев Ш.А., Конталев В.А. Руководители морского и речного флота. М.: Морские вести, 2015.  С. 29-32.

Выпускники Одесского национального морского университета
Преподаватели вузов Владивостока
Министры морского флота СССР
Почётные полярники
Депутаты Совета Национальностей от Эстонской ССР
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Мурманское морское пароходство
Работники морского порта
Члены ЦК КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС